Пиљужићи могу бити

 Пиљужићи (Теслић), насеље у оштини Теслић, Република Српска, БиХ
 Пиљужићи (Тешањ), насељено место у оштини Тешањ, Зеничко-добојски кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Пиљужићи (Доњи Вакуф), насељено место у оштини Доњи Вакуф, Средњобосански кантон, Федерација БиХ, БиХ